

Voornaam 
 Est(h)er (voornaam), meisjesnaam

Bijbel 
 Ester, persoon in de Hebreeuwse Bijbel
 Ester (boek), boek in de Hebreeuwse Bijbel
 Taäniet Ester, joodse vastendag
 Ahasveros en Haman aan het feestmaal van Est(h)er, schilderij van Rembrandt van Rijn

Personen 
 Esther Akihary (1987), Nederlands atleet
 Esther Anderson (1979), Australisch actrice
 Esther Apituley (1958), Nederlands altviolist
 Esther de Boer-van Rijk (1853-1937), Nederlands actrice
 Esther Blom (1948), Nederlands dichter, auteur en pianopedagoog
 Esther Blondin (1809-1890), Canadees ordestichtster
 Esther Borja (1913-2013), Cubaans sopraan
 Esther Castañeda (1947-2010), Peruviaans dichter
 Esther Duller (1966), Nederlands televisiepresentatrice
 Esther J. Ending (1972), Nederlands auteur
 Esther Freud (1963), Brits auteur
 Esther Gerritsen (1972), Nederlands auteur
 Esther Gorintin (1913-2010), Frans actrice
 Esther Hageman (1957-2009), Nederlands journalist
 Esther Hart (1970), Nederlands zangeres
 Esther Hautzig (1930-2009), Pools-Amerikaans (kinderboeken)schrijfster
 Esther ter Horst (1978), Nederlands theatermaker en actrice
 Esther Jacobs (1970), Nederlands ondernemer
 Esther Jansma (1958), Nederlands dichter en archeoloog
 Esther Kamatari (1951), Burundees prinses, auteur en topmodel
 Esther de Kleuver (1968), Nederlands schaakspeelster
 Esther Knobel (1949), Israëlisch beeldend kunstenaar
Esther Kooiman (1968), Nederlands voormalig pornoactrice en dierenactivist
 Esther Lambrechts (1919-2011), Vlaams zangeres (La Esterella)
 Esther de Lange (1975), Nederlands politica
 Esther Maliepaard (1986), Nederlands honkballer
 Esther Nagtegael (19??), Nederlands goudsmid en beeldend kunstenaar
 Esther Ofarim (1941), Israëlisch zangeres
 Esther Oosterbeek (1959), Nederlands zangeres en visagiste
 Esther Ouwehand (1976), Nederlands politica
 Esther Prins (1962), Nederlands actrice
 Esther Ralston (1902-1994), Amerikaans actrice
 Esther Rantzen (1940), Brits journaliste en televisiepresentatrice
 Esther Roord (1965), Nederlands actrice
 Esther Roth-Shachamarov (1952), Israëlisch atlete
 Esther Rots (1972), Nederlands filmproducent
 Esther-Claire Sasabone (1970), Nederlands radio- en theatermaakster
 Esther Scheenaard (1982), Nederlands voetbalster
 Esther Schop (1990), Nederlands handbalster
 Esther Schouten (1977), Nederlands bokser
 Esther Sels (1982), Vlaams zangeres
 Esther-Mirjam Sent (1967), Nederlands politica
 Esther Stek (1968), Nederlands bowlster
 Esther Süss (1974), Zwitsers mountainbiker
 Esther Vergeer (1981), Nederlands rolstoeltennisster en -basketbalster
 Esther Verhoef (1968), Nederlands auteur
 Esther Eva Verkaaik (1971), Nederlandse actrice
 Esther Vilar (1935), Argentijns auteur
 Esther de Vries (19??), Nederlands triatlete
 Esther Waij (1968), Nederlands actrice en auteur
 Esther Williams (1921-2013), Amerikaans actrice en zwemster

Fictieve personages 
 Esther Mathijs, personage uit de Vlaamse politieserie Zone Stad
 Esther Valentine, personage uit de soapserie The Young and the Restless

Films
 The Story of Esther Costello, Britse film uit 1957
 Esther and the King, Amerikaans-Italiaanse film uit 1960
 Esther (1999), televisiefilm van Raffaele Mertes met Louise Lombard

Overige 
 Esther (automerk), Zweeds automerk
 Esther (sigarenmerk) 
 Mary Esther, plaats in de Amerikaanse staat Florida

Zie ook 
 Ester (doorverwijspagina)